Wijnyzja (ukrainisch ; russische Entsprechung /) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Mlyniw, siehe Wijnyzja (Mlyniw)
 Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Wolodymyr, siehe Wijnyzja (Wolodymyr)